Breedvoetbuidelmuizen
 Dwergbuidelmuizen
 Gestreepte buidelmuizen
 Kamstaartbuidelmuizen
 Penseelstaartbuidelmuizen
 Platkopbuidelmuizen
 Smalvoetbuidelmuizen
 Vliegende buidelmuizen